Almind Kirke kan henvise til flere kirker i Danmark:
 Almind Kirke (Kolding Kommune), Almind Sogn, Kolding Kommune
 Almind Kirke (Viborg Kommune), Almind Sogn, Viborg Kommune